Die Handball-Bundesliga 2022/23 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Liqui Moly Handball-Bundesliga 2022/2023) ist die 57. Spielzeit (die 45. Austragung der eingleisigen Spielzeiten) der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Spielzeit begann am 1. September 2022.

Modus 
In dieser Saison spielen 18 Mannschaften im Modus Jeder gegen Jeden mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2023. Die Mannschaften auf den beiden letzten Tabellenplätzen steigen ab in die 2. Bundesliga 2023/24. Am 1. September 2022 starteten die ersten Mannschaften in diese Saison. Der letzte Spieltag ist für den 11. Juni 2023 geplant.

Neue Regeln 
Zum 1. Juli 2022 hatte die Internationale Handballföderation neue Spielregeln eingeführt, die erstmals in der Saison 2022/2023 auch in der Bundesliga zur Anwendung kommen:
 Bei angezeigtem passivem Spiel dürfen nur noch vier (statt bisher sechs) Pässe gespielt werden.
 Der Anwurf wird aus der neuen Anwurfzone ausgeführt (bis dato musste der Spieler beim Anwurf mit einem Fuß auf der Mittellinie stehen), auch aus der Bewegung heraus.
 Wird der Torwart aus dem Spiel heraus am Kopf getroffen kann eine Zeitstrafe verhängt werden, wenn der Werfende frei zum Wurf kam (zuvor nur bei Kopftreffer aus direkten Freiwürfen und Siebenmetern).

Ebenfalls neu eingesetzt werden Buzzer statt einer Grünen Karte, um eine Auszeit anzuzeigen. Auch können die Betreuer das Signal der Führungskamera beim Spiel während des laufenden Spiels nutzen.

Mannschaften 
In der Bundesliga treten 18 Mannschaften an. Zu den 16 Teams aus der Spielzeit 2021/2022 kommen zwei Aufsteiger aus der 2. Bundesliga.

Neben Titelverteidiger SC Magdeburg spielen die Teams THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, Handball Sport Verein Hamburg, Füchse Berlin, Rhein-Neckar Löwen, TBV Lemgo, Frisch Auf Göppingen, MT Melsungen, TSV Hannover-Burgdorf, HSG Wetzlar, SC DHfK Leipzig, TVB 1898 Stuttgart, GWD Minden, HC Erlangen, Bergischer HC sowie die beiden Neulinge VfL Gummersbach und ASV Hamm-Westfalen in der Erstligasaison 2022/2023.

Statistiken

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Bundesliga
2022